Varpasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varpasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,29, long 29,47), 
 Varpasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,42, long 29,53), 
 Varpasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,32, long 29,70), 
 Varpasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,71, long 26,52), 
 Varpasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,96, long 27,52), 
 Varpasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,46, long 26,26), 
 Varpasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,31, long 26,61), 
 Varpasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Varpasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,25, long 27,50), 
 Varpasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,23, long 27,65), 
 Varpasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Varpasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,56, long 27,29), 
 Varpasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,19, long 28,78), 
 Varpasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Varpasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,09, long 27,22), 
 Varpasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,90, long 27,56), 
 Varpasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,52, long 29,22), 
 Varpasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,21, long 29,17), 

Robotskapade Finlandförgreningar